zwężenie zastawki aortalnej
 zwężenie drogi odpływu prawej komory
 zwężenie drogi odpływu lewej komory
 stenoza zastawki trójdzielnej
 zwężenie zastawki mitralnej
 stenoza kanału kręgowego